Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cardiff City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Organico 2018-2019 
Aggiornata al 22 gennaio 2019.

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Neil Warnock
 Allenatore in seconda: Kevin Blackwell, Ronnie Jepson, James Rowberry
 Preparatore dei portieri: Andy Dibble
 Preparatori atletici:

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019